Münchbach und Münchsbach sind Gewässernamen:

 Münchbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (zum Neckar) zwischen dem Stadtteil Schlatt und Hechingen selbst, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Münchbach (Ill), linker Zufluss der Ill (zur Theel) in Hirzweiler, Gemeinde Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland

 Münchsbach, rechter Zufluss des Katzbachs (zum Regen) bei Wackerling, Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern

Münchbach ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Münchbach (* 1944), deutscher Jurist, Präsident des OLG Karlsruhe
 

Siehe auch:
 Mönchgraben (Begriffsklärung)
 Mönchsbach
 Münschbach